Liste Swadesh de 207 mots en français et en estonien.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Estonien

Liens externes 
  Dictionnaires d'estonien (Lexilogos)
  Liste Swadesh
  Wiktionary : Swadesh lists for Finno-Ugric languages (source)
  Vikisõnaraamat (Wiktionnaire estonien)

Estonien
Langue estonienne